My heroes have always been cowboys (Waylon Jennings) (1976), een lied van Waylon Jennings, geschreven door Sharon Vaughn
 My Heroes Have Always Been Cowboys (1991), een Amerikaanse western